Stanford ist der Name folgender Orte:

 Stanford (Illinois), USA
 Stanford (Kentucky), USA
 Stanford (Kalifornien), USA
 Stanford (Montana), USA
 Stanford (New York), USA
 Stanford-le-Hope, Essex, England
 Stanford (Northamptonshire), England
 Stanford-on-Avon, Northamptonshire, England
 Stanford-on-Teme, Worcestershire, England
 Stanford on Soar, Nottinghamshire, England
 Stanford in the Vale, Oxfordshire, England
 Stanford (Südafrika)

Stanford ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Stanford (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Allen Stanford (* 1950), US-amerikanischer Geschäftsmann und Betrüger
 Benjamin Stanford (* 1983), als Dub FX bekannter australischer Beatboxer und Live-looping-Künstler
 Charles Villiers Stanford (1852–1924), irischer Komponist
 Douglas Stanford, US-amerikanischer Physiker
 Edward Curtis Stanford (?–1900), britischer Chemiker und Pharmazeut, Entdecker des Alginats 
 Jane Stanford (1828–1905), US-amerikanische Philanthropin
 Jason Gray-Stanford (* 1970), kanadischer Schauspieler
 Leland Stanford (1824–1893), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker, Gründer der Stanford University
 Leland Stanford junior (1868–1884), Namensgeber der Stanford University
 Non Stanford (* 1989), britische Profi-Triathletin
 Rawghlie Clement Stanford (1879–1963), US-amerikanischer Politiker
 Richard Stanford (1767–1816), US-amerikanischer Politiker
 Scott Stanford (* 1966), US-amerikanischer Sportmoderator und Nachrichtensprecher
 Thomas Stanford (1924–2017), US-amerikanischer Filmeditor
 William Bedell Stanford (1910–1984), irischer Klassischer Philologe

Stanford steht für:
 Stanford University, Universität in Kalifornien, USA
 Stanford-Prison-Experiment, ein psychologisches Experiment
 Stanford Financial Group, Unternehmensgruppe des Milliardärs Allen Stanford
 Stanford Linear Accelerator Center, Forschungseinrichtung des US-Energieministeriums
 Stanford-Klassifikation der Aortendissektion
 Stanford-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Stanford-Plateau, Hochebene im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 The Stanford Review

Siehe auch:
 WTA Stanford
 Stamford